Зелфа,  Зилпа (, Zilpa, Zilpāh) — персонаж Книги Бытия — служанка Лии, которая становится женой Иакова и приносит ему двух сыновей Гада и Асира.

Зелфа отдана Лие в качестве служанки отцом Лии, Лаваном, после женитьбы Иакова на Лии (, ). 

Завещание Неффалима, часть свитков Мёртвого моря, говорит, что отца Валлы и Зелфы звали Аhийот (букв. «сёстры»). Он был взят в плен и освобожден Лаваном, отцом Рахили и Лии, который дал ему жену, звавшуюся Hannah, которая была их матерью. Талмудические источники (Мидраш Раба,  и др.), с другой стороны, утверждают, что Валла и Зелфа были также дочерьми Лавана, через его наложниц, что делает их младшими единокровными сёстрами Рахили и Лии (Пирке Де-Рабби Елиезер, xxxvi.).

Согласно Раши, Зелфа младше чем Валла, и решение Лавана отдать её Лие было частью хитрости, использованной им для обмана Иакова, чтобы тот женился на Лии, которая была старше, чем Рахиль. Наутро после свадьбы, Лаван объяснил Иакову, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей» (). Но ночью, чтобы скрыть обман, Лаван даёт завуалированной невесте младшую из служанок, чтобы Иаков думал, что он женился на Рахили, младшей из сестёр.

Зелфа также фигурирует в соперничестве между женами Иакова чтобы принести ему сыновей. Лия прекращает зачинать после рождения четвёртого сына, после чего  Рахиль, которая ещё не может рожать детей, даёт свою служанку, Валлу, в жёны Иакову, чтобы иметь детей через неё. Когда Валла зачала двух сыновей, Лия берётся за ту же идею и отдаёт Зелфу Иакову. Лия называет двух сыновей Зелфы и принимает непосредственное участие в их воспитании.

В еврейской традиции, Зелфа считается похороненной в Гробнице праматерей в Тверии.

В популярной культуре 
В романе «Красный шатёр» Аниты Диамант Зелфа и Валла представлены в виде сводных сестер Лии и Рахили от разных матерей .

Примечания 

Женщины Пятикнижия
Иаков